A eleição municipal da cidade de Curitiba em 2020 ocorreu no dia 15 de novembro (primeiro turno) e elegeu um prefeito, um vice-prefeito e 38 vereadores responsáveis pela administração da cidade, que se iniciará em 1° de janeiro de 2021 e com término em 31 de dezembro de 2024. O prefeito titular é Rafael Greca, do Democratas (DEM), que, por estar exercendo seu primeiro mandato, está apto para concorrer a uma possível reeleição.

Originalmente, as eleições ocorreriam em 4 de outubro (primeiro turno) e 25 de outubro (segundo turno, caso necessário), porém, com o agravamento da pandemia de COVID-19 no Brasil, as datas foram modificadas.

Contexto político e pandemia 
As eleições municipais de 2020 estão sendo marcadas, antes mesmo de iniciada a campanha oficial, pela pandemia de COVID-19 no Brasil, o que está fazendo com que os partidos remodelem suas estratégias de pré-campanha. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou os partidos a realizarem as convenções para escolha de candidatos aos escrutínios por meio de plataformas digitais de transmissão, para evitar aglomerações que possam proliferar o coronavírus. Alguns partidos recorreram a mídias digitais para lançar suas pré-candidaturas. Além disso, a partir deste pleito, será colocada em prática a Emenda Constitucional 97/2017, que proíbe a celebração de coligações partidárias para as eleições legislativas, o que pode gerar um inchaço de candidatos ao legislativo.

Candidatos a prefeito

Pesquisas eleitorais

Candidatos 
As pesquisas oficiais registradas podem ser encontradas no sistema PesqEle Público, do Tribunal Superior Eleitoral. As pesquisas buscam analisar como seria o resultado da eleição se ela ocorresse no dia em que os dados foram coletados, não tendo como objetivo prever o resultado final da eleição.

Pré-candidatos 
Julho - Setembro de 2020

2019

Rejeição

Resultados

Prefeitura 
Fonte: G1

Composição partidária da Câmara dos Vereadores 
O grande vencedor partidário da eleição em Curitiba foi o Democratas (DEM). O Partido dos Trabalhadores (PT) cresceu sua bancada em dois parlamentares. O Partido Social Liberal (PSL) viu sua bancada sair de zero para três parlamentares. O Partido da Social Democracia Brasileira possuía três vereadores e após a eleição não elegeu nenhum vereador.

Vereadores 
O ícone  e os nomes destacados em verde indicam os que foram reeleitos.

Resultado por zonas eleitorais

Eleição para prefeito por zonas eleitorais

Ver também 
 Eleições municipais no Brasil em 2020

Ligações externas 

 Tribunal Superior Eleitoral

Curitiba
2020
2020 no Paraná